Brommelen (Meerssen), een buurtschap in de gemeente Meerssen.
Brommelen (Beekdaelen), een buurtschap van Beekdaelen.